Ла Кадена има више значења:

 Ла Кадена (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кадена (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кадена, Лос Рамос (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кадена (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Кадена (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кадена (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику